Paraplesiops är ett släkte av fiskar. Paraplesiops ingår i familjen Plesiopidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Paraplesiops